Stoewa oder Stoeva ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Stoeva (* 1986), bulgarische Filmproduzentin und Drehbuchautorin
 Gabriela Stoewa (* 1994), bulgarische Badmintonspielerin
 Krastana Stoewa (1941–2004), bulgarische Skilangläuferin
 Lachezara Stoeva (* 1977), bulgarische Diplomatin und Botschafterin
 Stefani Stoewa (* 1995), bulgarische Badmintonspielerin
 Wassilka Stoewa (* 1940), bulgarische Diskuswerferin

Siehe auch:
 Stoew